Il singolare del torneo di tennis Paris Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale 6–4, 6–3, 7–6 Sergio Casal.

Teste di serie

  Boris Becker (campione)
  Yannick Noah (quarti di finale)
  Henri Leconte (semifinale)
  Miloslav Mečíř (primo turno)

 John McEnroe (quarti di finale) 
 Mikael Pernfors (quarti di finale) 
n/a
 Tim Mayotte (semifinale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1986